PJM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Jiménez (Costa Rica)